Аспр:

 Аспр — монета, циркулировавшая в Трапезундской, а затем в Оттоманской империи
 Аспр () — естественная область в Руссильоне
 Аспр-ле-Корп — коммуна во французском департаменте Верхние Альпы
 АСПР — Автоматизированная система плановых расчётов